Localidades
Exu (Pernambuco), município

Religiões afro-brasileiras
Exu (orixá) - orixá africano
Bará, também chamado de Exu do batuque
Exu de umbanda

Biologia
Enxu (vespa), nome genérico para vespas que produzem mel, também chamadas de Exu e Enxuí
Enxu-verdadeiro (Brachygastra lecheguana)
 Enxu-mirim (Protonectarina sylveirae)
 Enxuí (Protopolybia sedula)
 Enxu-da-beira-do-telhado (Polybia scutellaris)
 Enxu-de-chapéu (Apoica pallida) 

Desambiguações de religião